Ермаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Крым 
 Ермаковское сельское поселение — входит в Джанкойский район

Новосибирская область 
 Ермаковское сельское поселение — входит в Кочковский район

Омская область 
 Ермаковское сельское поселение — входит в Нововаршавский район
 Ермаковское сельское поселение — входит в Тарский район

Ростовская область 
 Ермаковское сельское поселение — входит в Тацинский район

Тюменская область 
 Ермаковское сельское поселение — входит в Викуловский район
 Ермаковское сельское поселение — входит в Тобольский район

Ярославская область 
 Ермаковское сельское поселение — входит в Любимский район.
 Ермаковское сельское поселение — входит в Пошехонский район.